Le nom de Brändli est celui de  plusieurs personnalités suisses.

 Barbara Brändli (1932-2011), photographe suisse et vénézuélienne ;
 Christoffel Brändli (1943-), personnalité politique suisse ;
 Nicole Brändli (1979- ), cycliste professionnelle suisse ;
 Simone Brändli (1980- ), triathlète professionnelle suisse. 

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse